Авіаматки - застаріла назва  авіаносця або повітряного авіаносця.

На флоті 

На флоті до  1930 року авіаматкою міг називатися корабель спеціальної побудови, або  модернізований, і призначений для розміщення, обслуговування, ремонту,  зльоту і  посадки літаків.

На флоті до авіаматки відносилися:

 Гідрокрейсер, гідроавіаносець і авіатранспорт — кораблі, що несуть на борту гідролітаки, і обладнані пристроями для їх спуску на воду і підйому на борт.

 Авіаносець — корабель, який має злітно-посадкову палубу.

В даний час на флоті термін «авіаматка» не використовується.

В авіації 

Великий літак або дирижабль - повітряний авіаносець, несучий на собі малі літаки,  винищувачі, які можуть стартувати з авіаматки і продовжити політ самостійно.

В даний час в авіації термін «авіаматки» не використовується.

Див. Також 
 Авіаносець
 Гідроавіаносець

Література 

 Морской энциклопедический словарь. Санкт-Петербург. Судостроение. 1993. ISBN 5-7355-0281-6
 Лукашевич. С. Краткий словарь морских выражений. Ленинград. 1925.

Військові кораблі

Типи військових кораблів